Fundacja Książąt Lubomirskich – polska fundacja działająca na polu społecznym, edukacyjnym i naukowym, założona jako forma kontynuacji misji rodu Lubomirskich, wpisanej w jego herb: Patriam Versus (Zwróceni ku Ojczyźnie). Fundatorem jest Stanisław Lubomirski–Lanckoroński, prezesem – Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Władze organizacji fundują komputery dla szkół podstawowych w miejscowościach związanych z rodziną, stypendia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, współfinansują działalność klubu piłkarskiego Szreniawa z Wiśnicza.

Fundacja stale współpracuje z Muzeum-Pałacem w Wilanowie przy organizacji wspólnych wystaw i wydawnictw, między innymi pierwszej książki kucharskiej napisanej po polsku oraz wystawy Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność, której towarzyszyło wydanie katalogu wystawy oraz książki Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści. Fundacja zajmuje się również samodzielnie opracowywaniem i wydawaniem pozycji książkowych.

Fundacja Książąt Lubomirskich wspiera również lokalną społeczność w rodzinnym mieście książąt – Wiśniczu. Wspomaga finansowo i organizacyjnie Grupę Odtwórstwa Historycznego Per Saecula działającą w tej miejscowości. 

W zamku w Wiśniczu Fundacja organizowała doroczne bale charytatywne. Pieniądze zebrane podczas pierwszego balu pozwoliły na wybudowanie szpitala dla dzieci z porażeniem mózgowym. Środki uzyskane podczas drugiego – na zakup tomografu komputerowego do wykrywania nowotworów u najmłodszych pacjentów. Podczas trzeciego balu zbierane były pieniądze na zakup karetki ratunkowej dla szpitala powiatowego w Bochni.

Bibliografia 
 Oficjalna strona Fundacji
 Wpis w KRS

Fundacje polskich rodów szlacheckich